Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Vesuvius:

 USS Vesuvius (1806), eine Bombarde, in Dienst von 1806 bis 1829
 USS Vesuvius (1846), eine Brigg, in Dienst von 1846 bis 1848
 USS Vesuvius (1888), ein Dynamitkanonenkreuzer, in Dienst von 1890 bis 1921
 USS Vesuvius (AE-15), ein Munitionsschiff, in Dienst von 1945 bis 1973

Vesuvius